I liga czeska w rugby (2009/2010) – siedemnasta edycja drugiej klasy rozgrywkowej w rugby union w Czechach. Zawody odbywały się w dniach 13 września 2009 – 6 czerwca 2010 roku.

W zawodach wystartowało osiem drużyn, w tym po raz pierwszy słowacki klub RC Slovan Bratysława. Rozgrywki ligowe prowadzone były systemem kołowym według modelu dwurundowego w okresie jesień-wiosna. Mistrzem tej edycji I ligi został zespół RC Havířov, który tym samym zdobył bezpośredni awans do Extraligi. Druga drużyna ligi, RC Olomouc, pokonała natomiast w barażach dziewiąty zespół tego sezonu Extraligi, RC Brno Bystrc, tym samym pierwszy raz od siedemnastu lat awansując do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Drużyny

Tabela

Mecze

Baraże o Extraligę

Zobacz też 
 Ekstraliga czeska w rugby (2009/2010)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Drugi poziom rozgrywek rugby w Czechach
2009 w rugby union
2010 w rugby union
2009 w Czechach
2010 w Czechach